Watersnoodmonument Beneden-Leeuwen (1874)
 Watersnoodmonument Dreumel (1864)
 Watersnoodmonument Halsteren (1993), van Léon Vermunt
 Watersnoodmonument Kloosterzande (1922), van Dirk Wolbers
 Watersnoodmonument Kruiningen (1957), van Jan Wolkers
 Watersnoodmonument Nieuwerkerk (1958), van Mari Andriessen
 Watersnoodmonument Numansdorp (2003), van Karin Beek
 Watersnoodmonument Nieuwe-Tonge (1961), van Hans Petri
 Watersnoodmonument Oude-Tonge (1953), van Janneke Ducro-Kruijer
 Watersnoodmonument Ouwerkerk (1958), van Mari Andriessen
 Watersnoodmonument Stavenisse (1958), van Gerrit Bolhuis
 Watersnoodmonument Strijen (1957), van Johan van Zweden
 Herdenkingsmonument (Westbroek) (2022)
 Watersnoodmonument Zierikzee (1970), van Ad Braat